Ospedale Umberto I (Il Cairo)
Ospedale Umberto I (Monza)
Policlinico Umberto I, Roma